

Persone 
 Kenjirō Tsukahara (1895-1965) – scrittore giapponese
 Kyōko Tsukahara (1979) – telecronista sportiva giapponese
 Mitsuo Tsukahara (1947) – ginnasta giapponese 
 Naoya Tsukahara (1977) – ginnasta giapponese 
 Nishizō Tsukahara (1887-1966) – ammiraglio giapponese
 Shōhei Tsukahara (1992) – giocatore di baseball giapponese
 Yūko Tsukahara (1976) – cestista giapponese

Sport 
 Tsukahara – salto della ginnastica artistica nella specialità del volteggio